Brouwerij, een bedrijf dat bier produceert
een serie cursiefjes over de klassieke muziekgeschiedenis van Fred Brouwers (zie aldaar)